The Breaking Point (1950) - Amerikaanse film uit 1950
 The Breaking Point (1961) - Britse film uit 1961
 The Breaking Point (1991) -
 The Breaking Point (2014) -
 The Breaking Point (toneelstuk) - toneelstuk uit 1923
 The Breaking Point (Du Maurier) - bundel korte verhalen van Daphne du Maurier